

Patronyme 

Cop est un patronyme.

Les patronymes , , , Coppe et  sont généralement des aphérèses de Jacob, mais parfois aussi du nom de famille germanique Coppo.
Le moyen néerlandais cop ou coppe signifie aussi : vaisselle, crâne, sommet ou cime et fut utilisé parfois comme enseigne d'auberge. Dans ce cas Cop était soit un surnom, un nom de métier ou un nom de maison.

Le patronyme existe avec un suffixe génitif néerlandais -s :  ou Coops.

Les variantes néerlandaises s'écrivent généralement avec K- :  Kop, , Koppe et Kops. 

Variantes
 Cop, Copp, Coppe
 , 
 Kop, , Koppe, Kops
 , Coops
 , 
 Keup, Keups
 Kups, Kuyps

À rapprocher du patronyme français , qui est une transformation du patronyme roumain Copelovici.

Code 
cop est un code qui peut signifier :
 copte, une langue, dans la norme ISO 639 des codes des langues ;
 peso, la monnaie de la Colombie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Sigle 
COP est un sigle et un acronyme qui peut signifier :
 Conference of the parties (en français, Conférence des parties), l'organe suprême de certaines conventions internationales (voir COP 1, COP 2, COP 3) ; 
 Code of Points, le système de notation adopté en patinage artistique par l'ISU en 2004, voir jugement du patinage artistique ;
 Coefficient de performance, donne le rapport entre la quantité d'énergie thermique (ou frigorifique) extraite et la quantité d'énergie fournie à une pompe à chaleur (par exemple, un réfrigérateur) ;
 , une protéine manteau qui recouvre les vésicules lors du trafic intracellulaire ;
 Conseiller d'orientation-psychologue, un métier ;
 Club olympique de Pontlieue, un club associatif omnisports situé au Mans, comprenant différentes sections dont karaté ;
 Club Olympique Pacéen, un club associatif omnisports situé à Pacé comprenant notamment section de rink hockey ;
 Comité olympique du Portugal ;
 communauté de pratique :
 Contrat d'objectifs et de performance, un document pluriannuel entre un organisme public et l'État, en France.

Nom 

 Cop, un film de 1988 de James B. Harris, avec James Woods, Charles Durning et Lesley Ann Warren.

Code IATA des aéroports
Patronyme flamand